Села:
 Красилівка — Житомирська область, Житомирський район
 Красилівка — Житомирська область, Коростенський район
 Красилівка — Житомирська область, Звягельський район
 Красилівка — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Красилівка — Київська область, Ставищенський район
 Красилівка — Київська область, Броварський район
 Красилівка — Київська область, Вишгородський район
 Красилівка — Чернігівська область, Бахмацький район
 Красилівка — Чернігівська область, Козелецький район

Водойми:
 Красилівка — річка на Київщині